Чемпионат Сан-Марино по футболу 1986/1987 — 2-й чемпионат Сан-Марино по футболу. Чемпионат выиграл клуб Ла Фиорита.

Таблица

Плей-офф 
 1/2 финала
 Фаэтано — Догана — 2:0
 Ла Фиорита — Монтевито — 0:0 (пен. 5:4)

 Финал
 Фаэтано — Ла Фиорита — 0-2

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

1986/1987
Сан-Марино
1986 год в Сан-Марино
1987 год в Сан-Марино